Piffaretti est un patronyme porté notamment par :

 Bernard Piffaretti (1955-), artiste peintre français ;
 Blaise Piffaretti (1966-), joueur de football suisse  ;
 Eugène Piffaretti (1859-1914), chef de chant français ;
  (1942-), artiste visuel suisse et professeur d'art.